HMCS Acadia je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 CSS Acadia
 CSTC HMCS Acadia

Acadia